De verloren stad Z (Engels: The Lost City of Z), een non-fictieboek uit 2009 over Percy Fawcett
 The Lost City of Z (film), een avonturenfilm uit 2016 van regisseur James Gray